Valade ist der Familienname folgender Personen:

 Aymeline Valade (* 1984), französisches Model und Schauspielerin
 Jacques Valade (* 1930), französischer Politiker
 Léon Valade (1841–1883), französischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Vallade